Суза:

 Суза — город в итальянской провинции Торино, в долине Валь-ди-Суза (предгорье Котских Альп).
 Суза, Аделаида-Мария-Эмилия (урожденная Фильель; 1761—1836) — французская писательница, хозяйка литературного салона. 
 Суза, Джон Филип (1854―1932) ― американский композитор и дирижёр духовых оркестров.
 Суза, Стив (род. 1964) — американский музыкант, вокалист.
 Суза, Шарлотта (1898—1976) — немецкая актриса.
 Жерониму де Суза (род. 1947) — португальский политик, Генеральный секретарь Португальской коммунистической партии.

См. также 
 Соза
 Соуза